Copa MX (în trecut cunoscută ca Copa Tower, Copa Eliminatoria, și Copa México) este competiția fotbalistică de cupă națională a Mexicului, fondată în 1907.

Finale

Era amatoare 1907-1943
Între 1907-1919 competiția a purtat numele de Copa Tower, iar între 1919 și 1932 se numea Copa Eliminatoria. În 1932 competiția a fost redenumită în Copa Mexico.

Câștigătoare

Era amatoare

Era profesionistă

Clasament All-Time în Cupa Mexicului

Include toate rezultatele începând cu 1942-43
to 1996-97
Trei puncte per victorie începând cu 1995

Referințe

Legături externe
Mexico - List of Cup Winners, RSSSF.com

Mexic
Fotbal în Mexic